Абра́м Моисе́евич Дебо́рин (настоящая фамилия Ио́ффе; , Упино, Россиенский уезд (ныне Шилальский район), Ковенская губерния — 8 марта 1963, Москва) — советский философ-марксист, один из создателей Института философии АН СССР. Академик Академии наук СССР (1929), профессор (1935). В 1907—1917 годах был меньшевиком. Член ВКП(б) с 1928 года.

Биография 
Родился в бедной еврейской семье. В юные годы научился слесарному ремеслу. В 1897 году в возрасте 16 лет стал участником нелегальных марксистских кружков. В 1903 году он покинул Россию из-за преследований царской полиции.

В годы эмиграции окончил философский факультет Бернского университета (1908). Здесь он сблизился с Г. В. Плехановым, разделял многие из его взглядов. Возвратился в Россию в 1908 году, принимал активное участие в борьбе против власти.

В эмиграции меньшевик Деборин сошёлся с большевиком Лениным на общем понимании философии марксизма, это сближение было настолько сильным, что Ленин привлекал Деборина для споров с большевиками-позитивистами. Это сближение с Лениным впоследствии позволило Деборину занимать высокие посты в советской философско-идеологической иерархии.

Немедленно после выхода в свет работы А. В. Луначарского «Религия и социализм» я отозвался о ней в журнале «Современный мир». С рядом блестящих статей против богоискательства и богостроительства выступил Плеханов. Ленин подверг самой суровой критике богостроительство и богоискательство в своих знаменитых письмах к Горькому. Моё скромное участие в этой борьбе выразилось в освещении и критике кантианства, эмпириокритицизма, эмпириомонизма и эмпириосимволизма с точки зрения диалектического материализма сначала на страницах журнала «Современный мир», а затем в моей книге «Введение в философию диалектического материализма». Помимо литературных «встреч», мне пришлось лично не раз полемизировать с Луначарским и Богдановым на собраниях в Швейцарии. В 1907 г. женевские товарищи пригласили меня для доклада о махизме. Приглашение исходило от Г. В. Плеханова. На моём докладе в качестве оппонентов выступили А. В. Луначарский и А. А. Богданов, то есть те два лица, против которых в основном был направлен доклад.

Во время революции 1917 года он недолгое время был председателем городского совета в украинском городе Полтава.

По своим политическим воззрениям Деборин был меньшевиком и вступил в ВКП (б) в 20-е годы по предложению С. Орджоникидзе, который и дал ему рекомендацию.

Ленин на сомнения Емельяна Ярославского в целесообразности привлечения Деборина и Аксельрод к чтению лекций по философии в Университете Свердлова ответил, что их нужно привлечь обязательно: «По-моему, обязательно… Их бы обоих привлечь к выработке детальнейшей программы (и конспекта лекций) по философии и плана изданий по философии», прибавив при этом: «Если станут агитировать за меньшевизм, мы их поймаем: присмотреть надо».

В 1921 году возглавил философское отделение Института красной профессуры.

С 1922 года — член редакционной коллегии журнала «Под знаменем марксизма». С 1924 до начала 1931 года — заместитель по научной части директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1926—1930 годах — ответственный редактор журнала «Под знаменем марксизма». В конце 20-х годов Деборина и его сторонников называли «философским руководством», поскольку они возглавляли журнал «Под знаменем марксизма» и большинство философских учреждений страны.

Возглавил образованную в январе 1927 года философскую секцию Коммунистической академии, в 1928 году с этой секцией при Коммунистической академии был объединён также возглавляемый Дебориным Институт научной философии РАНИОН, а в 1929 году этим объединением был организован Институт философии Коммунистической академии, первым директором которого стал А. М. Деборин. В 1928 году выступил с идеей создания «Философской энциклопедии», реализованной лишь спустя 35 лет.

В 1920-х годах Деборин выступал с критикой механицизма, отстаивая материалистическую диалектику. В так называемой «дискуссии механицистов и диалектиков», отмечают: "…Механисты в массе своей были естествоиспытатели, … деборинцы — философы. Основную свою задачу они видели в разработке философских категорий в их абстрактном общем виде, опираясь при этом на систему диалектической логики Гегеля. Они в механистах — представителях естествознания — видели основное препятствие на этом пути, поскольку некоторые из них, не скрывая, повторяли основной позитивистский тезис: «Наука — сама себе философия». Деборинцы в этом видели угрозу для философии как абстрактной науки.

Как пишет А. А. Тахо-Годи, в конце 1920-х гг. Деборин сыграл «не последнюю роль в аресте» А. Ф. Лосева, которого в газете «Вечерняя Москва» назвал философом идеалистического направления. Лично Лосев и Деборин никогда знакомы не были, и сведения о ключевой роли Деборина в нападках на Лосева (которого до заметки Деборина считали материалистом, так как Лосев придерживался одновременно и христианства, и философского материализма, и большинства Святых Отцов, и Григория Паламы) излагаются со слов самого Лосева.

В январе 1929 года был провален на выборах в члены Академии наук в числе трёх кандидатов-коммунистов (вместе с Н. М. Лукиным и В. М. Фриче), избиравшихся в числе 42 новых академиков. В феврале 1929 года была проведена перебаллотировка уже с участием вновь выбранных в январе академиков-коммунистов. Деборин, Лукин и Фриче были избраны действительными членами Академии наук СССР.

9 декабря 1930 года И. В. Сталин встретился с членами бюро ячейки ВКП(б) Института красной профессуры философии и естествознания (ИКПФиЕ) и провёл беседу о положении на философском фронте и задачах борьбы на два фронта в философии, о необходимости разработки ленинского теоретического наследства. Эта встреча ознаменовала собой начало антидеборинской кампании против «меньшевиствующего идеализма».

В конце 1930 года был смещён с должности ответственного редактора журнала «Под знаменем марксизма», хотя и остался в составе редакционной коллегии. После принятия постановления ЦК ВКП(б) о журнале «Под знаменем марксизма» от 25 января 1931 г. академик А. М. Деборин был отстранён от руководства созданного им Института философии. С начала 1930-х годов Деборин подвергся резкой критике со стороны молодых советских философов-марксистов, в первую очередь Митина и Юдина. Со стороны президиума Комакадемии атаку на Деборина возглавили Милютин и Пашуканис.

С 1935 года работал в АН СССР, вплоть до своей смерти оставаясь в числе наиболее влиятельных представителей философских элит в СССР. Преподавал в Школе особого назначения НКВД. Член Президиума, академик-секретарь Отделения общественных наук АН СССР (1937) и Отделения истории и философии АН СССР (1940—1941); пользовался поддержкой вице-президента Академии В. П. Волгина.

В 1943—1949 годах заведовал сектором новейшей истории Института истории АН СССР, был уволен по обвинению в «космополитизме», но вскоре восстановлен в должности старшего научного сотрудника. До 1951 года руководил Редакционно-издательским советом АН СССР, до 1953 года был фактическим редактором «Вестника АН СССР» (номинально журнал редактировали президенты Академии). В 1950-е годы неоднократно обращался к руководству партии и лично к Н. С. Хрущёву с требованием дезавуировать постановление о «меньшевиствующем идеализме». В 1956 Деборин был принят А. И. Микояном.
Микоян принял его по-дружески и всё расспрашивал, что такое «меньшевиствующий идеализм». «Я, — смеялся Деборин, — сказал Анастасу Ивановичу, что вот уже 25 лет стараюсь понять, что это такое, да так и не понял». Микоян качал головой, смеялся и обещал, что поддержит просьбу Деборина о снятии с него этого нелепого обвинения.
Когда Микоян предложил отменить постановление ЦК о «меньшевиствующем идеализме», против выступил секретарь ЦК КПСС П. Н. Поспелов.
18 октября 1956 г. Микоян внёс в Президиум ЦК КПСС проект постановления «Об академике Деборине А. М.», в котором предлагалось разрешить Деборину быть в учёных Советах и издавать свои труды, в результате его работы начали вновь издаваться.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сыновья: Григорий (1907—1987) — доктор экономических наук, автор книг об истории международных отношений и Второй мировой войне; Гавриил (1915—1998) — доктор биологических наук.

Философия 

Одним из первых в советской философии Деборин вслед за Энгельсом признал важность вопроса «об отношении наших мыслей к окружающему нас внешнему миру». Он активно использовал понятия исторического и диалектического материализма. К существенным чертам диалектики учёный относил «признание скачков в процессе развития» и схему «отрицания отрицания». Символы, по его мнению, служат для организации человеческого опыта и не имеют абсолютно-реального значения.

Основные работы 
 Введение в философию диалектического материализма. — Пг., 1916.
 Людвиг Фейербах. Личность и мировоззрение. — М., 1923.
 Г. Лукач и его критика марксизма. — М. : Материалист, 1924. — 46 с.
 Ленин как мыслитель. — М., 1926.
 Философия и марксизм. Сб. статей. — М.-Л., 1930.
 Диалектика и естествознание. — Изд. 4-е. — М. : Гос. издательство ; Ленинград : Гос. издательство, 1930. — 354, [1] с.
 Очерки по истории материализма XVII—XVIII вв. — М.-Л., 1930.
 Новое учение о языке и диалектический материализм. — М. ; Л. : Издательство Акад. наук СССР, 1935. — 60 с.
 Материализм и диалектика в древнеиндийской философии // Вопросы философии. — 1956. — № 1.
 Философия и политика. — М., 1961. — 748 с.
 Социально-политические учения нового и новейшего времени, т. 1-3. М., 1958-67.
 Диалектика в немецкой классической философии : Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель. — М. : URSS : Либроком, 2012. — 300, [2] с. — (Из наследия мировой философской мысли: история философии. Размышления о марксизме). — ISBN 978-5-397-03284-1

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 1961) (в обоих случаях представлялся к награждению орденом Ленина).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Примечания

Литература 

 Абрам Моисеевич Деборин. М: Наука, 2013. (Материалы к биобиблиографии учёных. Философия. Вып. 6).
 
 Деборин М. Г., Корсаков С. Н. Борьба академика А. М. Деборина за научную и общественную реабилитацию: повесть в документах и свидетельствах // Философский журнал. 2014. № 1. С. 117—139.
 
 
 
 
 
  
 Яхот И. Подавление философии в СССР (20—30-е годы). Chalidze Publications. N. Y., 1981;

Ссылки 
 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте «Хронос»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Философы СССР
Философы России
Философы Литвы
Философы XX века
Марксисты
Исследователи марксизма
Действительные члены АН СССР
Меньшевики
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели Института красной профессуры
Сотрудники ИМЛ
Сотрудники Института истории АН СССР
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище